Il doppio femminile  del Singapore Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Natal'ja Bykova e Natalija Medvedjeva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Belinda Cordwell e Elizabeth Smylie hanno battuto in finale 6–7, 6–2, 6–1 Ann Henricksson e Beth Herr.

Teste di serie
 Belinda Cordwell /  Elizabeth Smylie (campioni)
 Ann Henricksson /  Beth Herr (finale)
 Louise Allen /  Iwona Kuczynska (semifinali)
 Maria Lindström /  Heather Ludloff (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1989